Het seizoen 1993/94 was het 97ste seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland.

Nationalliga A

Eindstand

Nationalliga B

Groep Oost

Groep West

Finaleronde

Kampioensronde 
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || Servette FC Genève || 14 || 8 || 5 || 1 || 29|| 14 || +15 || 34 (13)
|-
| 2 || Grasshopper-Club Zürich || 14 || 6 || 5 || 3 || 28 || 17 || +11 || 33 (16)
|-
| 3 || FC Sion || 14 || 5 || 5 || 4 || 21 || 15 || +6 || 31 (16)
|-
| 4 || FC Aarau || 14 || 7 || 4 || 3 || 23|| 16 || +7 || 29 (11)
|-
| 5 || FC Lugano || 14 || 5 || 5 || 4 || 21|| 19 || –7 || 26 (11)
|-
| 6 || BSC Young Boys || 14 || 2 || 6 || 6 || 13|| 23 || –10 || 23 (13)
|-
| 7 ||  Lausanne-Sports || 14 || 4 || 1 || 9 || 14|| 28 || –14 || 21 (12)
|-
| 8 || FC Luzern || 14 || 2 || 3 || 9 || 15|| 32 || –17 || 18 (11)
|}

 Degradatie/Promotieronde NLA 
De beste vier spelen volgend jaar in de Nationalliga A.

 Degradatie NLB 
De laatste drie degradeerden rechtstreeks naar de 1. Liga, de nummers vijf uit beide groepen streden nog tegen elkaar om de zevende degradant aan te duiden.

 Groep A *De zevende uit de kwalificatieronde behield 6 bonuspunten, de achtste 5 enzovoort.

 Groep B *'''De derde uit de kwalificatieronde kreeg 8 bonuspunten, de vierde 7 enzovoorts

Play-off tussen nummers 5 

Chiasso degradeert.

Zie ook 
Zwitserse voetbalbeker 1993/94

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1993/94